Bergier ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Bergier (1659–1736), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
 Jacques Bergier (1912–1978), französischer Chemiker, Spion, Journalist und Schriftsteller
 Jean-François Bergier (1931–2009), Schweizer Wirtschaftshistoriker
 Jean-Pierre Bergier (1685–1743), Schweizer evangelischer Geistlicher
 Nicolas-Sylvestre Bergier (1718–1790), französischer Theologe

Siehe auch:
 Bergier-Bericht, Schlussbericht der Unabhängigen Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg
 Bergierkommission, siehe Unabhängige Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg (UEK)